Иосиф Данилович Акименко (3 апреля 1902 года, посёлок Жиловского рудника, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя — 10 апреля 1982 года, Сочи, Краснодарский край) — начальник участка шахты № 10 имени Артёма комбината «Ворошиловградуголь» Министерства угольной промышленности западных районов СССР, Ворошиловградская область, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1902 году в шахтёрской семье в посёлке Жиловского рудника (сегодня — посёлок Жиловка в составе города Алчевска) Екатеринославской губернии. С 1913 года проживал в Бахмуте, где начал свою трудовую деятельность одиннадцатилетним подростком. Работал выборщиком породы на шахте № 16 Екатериновского рудника (в советское время — шахта № 10 имени Артёма). С 1915 года — коногон на подземных работах. Во время Гражданской войны занимался батрачеством на хуторе Дурная Балка (сегодня входит в городские границы Донецка).

В 1920 году продолжил трудиться камеронщиком, помощником бурильщика на шахте имени Артёма. В 1926 году призван на срочную службу в Красную Армию в состав 51-го полка 9-ой Крымской дивизии. После армии продолжил работать с 1928 года на шахте имени Артёма. В 1932 году вступил в ВКП(б).

В 1935 году получил специальность «горный мастер» в горном техникуме в Кадиевке (сегодня — Стахановский промышленно-экономический техникум), после чего служил помощником командира военизированного горноспасательного взвода на Горно-Ивановском руднике, командиром взвода на шахте «Белянка» в посёлке Юрьевка Лугутинского района. В 1939 году назначен начальником вентиляции на шахте № 25.

С августа 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне комиссаром, замполитом роты 79-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона. Принимал участие в битве за Сталинград. В 1944 году получил ранение и после излечения был командирован на восстановление шахтного производства на Донбассе. С июля 1945 года — старший инженер отдела треста «Ворошиловградуголь».

В августе 1947 года возвратился на шахту № 10 имени Артёма, где был назначен начальником участка № 7 комбината «Ворошиловградуголь». Реорганизовал шахтное производство, в результате чего значительно увеличилась производительность труда шахтёров. При суточном плане в 100 тонн участок выдавал в среднем по 160—170 тонн угля. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года «за выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления и строительства угольных шахт и внедрение передовых методов работы, обеспечивающих значительный рост производительности труда» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1953 года находился в командировке в Болгарии, где трудился на местных шахтах. С 1955 года — начальник учебного комбината. В 1956 году вышел на пенсию. Проживал в Артёмовске.

В 1963 году переехал в Сочи. Скончался в 1982 году. Похоронен на городском кладбище по Дагомысской улице Центрального района.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (04.09.1949)
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Ссылки